Дмитрий Сергеевич Голубов () — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Карьеру начал в «Уралане», но не сыграв ни одного матча за клуб, перешёл в камышинский «Текстильщик». В 2005 году перешёл в «Москву». В новом клубе дебютировал 16 октября 2005 года в матче против «Крыльев Советов» и забил гол в концовке встречи. В 2006 году на правах аренды выступал за московское «Торпедо». В 2008 году был отдан в годичную аренду ульяновской «Волге». С 2009 по 2011 год выступал за калининградскую «Балтику», дебютировал 28 марта в домашнем матче против новороссийского «Черноморца». Первый гол забил 2 июня в матче против липецкого «Металлурга», который в итоге оказался победным. В том сезоне отличился за «Балтику» 8-ю голами. В сезоне 2010 стал лучшим бомбардиром клуба, забив 15 мячей. Перед вторым кругом первенства ФНЛ 2011/12 перешёл в брянское «Динамо», где выдал голевую серию, забив 11 мячей в 9 матчах подряд.

В июне 2012 года перешёл в «Аланию». В 2013 году перешёл в ФК «Уфа». 18 мая 2014 года в первом стыковом матче за право выступления в Премьер-лиге сделал покер в ворота «Томи», забив мячи на 4-й (с пен.), 10-й, 24-й и 61-й минутах. «Уфа» победила дома со счётом 5:1 и практически обеспечила себе первый в истории выход в высший дивизион российского футбола. В ответном матче в Томске «Уфа» уступила со счётом 1:3 (единственный гол гостей в первом тайме забил Голубов) и по сумме двух матчей вышла в премьер-лигу.

В июле 2015 года был отдан в аренду в «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 20 июля 2015 года в матче с «Байкалом».

Завершил профессиональную карьеру в казахстанском «Актобе», проведя два матча и забив один гол.

Затем — игрок любительских клубов УОР (Ставрополь) (2017), «Труженик» Архангельское (2017), «СтавропольАгроСоюз» Ивановское (2018), «Электроавтоматика» Ставрополь (2019).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Актобе»